Гасанкая () — название следующих деревень в Азербайджане:
  в Бардинском районе.
 Гасанкая в Тертерском районе.